Guda steht für:

 Guda (Lolotoe), ein osttimoresischer Ort und Suco im Subdistrikt Lolotoe
 Tulum (Sackpfeife), eine türkische Sackpfeife

Guda ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Guda (Gerresheim) (* vor 1180, † um 1232), Äbtissin des Stifts Gerresheim
 Guda (* vermutlich um 1206; † nach 1235), eine der Frauen im Gefolge der Elisabeth von Thüringen
 Guda (Buchmalerin) (12. Jh.), Illustratorin eines Predigtbuches 
 Trudi Guda (* 1940), surinamische Dichterin und Kulturanthropologin